Klippet kan syfta på:

 Klippet (1978) – amerikansk film med bland andra Richard Dreyfuss (originaltitel: The Big Fix)
 Klippet (1982) – svensk film i regi av Jan Halldoff